Schreker ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Schreker (1878–1934), österreichischer Komponist und Librettist
 Maria Schreker (1892–1978), österreichische Opernsängerin (Sopran)

Siehe auch:
 Schrecker